D6 steht für:
 documenta 6
 Dacia D6, Automodell
 D-Route 6, deutscher Teil der EuroVelo-Route 6 (Donauradweg)
 Dálnice 6, tschechische Autobahn 
 D6, Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge von den Komoren, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

Siehe auch:
 D06

D6